Gaura – jedno z imion Ćajtanja Mahaprabhu, świętego, duchownego, mistyka i reformatora hinduizmu. 
 gaura Gaura – w dawniejszych ujęciach rodzaj roślin z rodziny wiesiołkowatych, włączony do rodzaju wiesiołek Oenothera
 Gaura – miejscowość na Litwie
 Gaura – wieś (desa) w Indonezji
 Gaura – wieś w Indiach
 Gaura – góra w Pakistanie
 Gaura – język, łączony też z językiem kodi, używany na wyspie Sumba